Гео́ргий Ким:
 Ким, Георгий Владимирович (род. 1953) — государственный деятель республики Казахстан.
 Ким, Георгий Фёдорович (1924—1989) — историк, директор Института востоковедения СССР.